Vladimir Solomonovič Pozner (1905-1992) – scrittore francese
Vladimir Vladimirovič Pozner (1934) – giornalista sovietico, statunitense e russo